Miejscowości w USA:
 Sebastopol – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Sebastopol – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Leake